Привалье — название населённых пунктов:

Россия 
 Привалье — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Привалье — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Привалье — деревня в Оленинском районе Тверской области.